Quinto Fábio Vibulano Ambusto (cônsul em 423 a.C.),  cônsul em 423 e 412 a.C., tribuno consular em 416 e 414 a.C.
 Quinto Fábio Ambusto (tribuno consular em 390 a.C.), tribuno consular em 390 a.C.
 Quinto Fábio Ambusto, um mestre da cavalaria em 344 a.C.
 Quinto Fábio Ambusto (ditador), ditador romano em 321 e 314 a.C.

Desambiguações de antropônimos